

Geografia 
 Australia
 Lockhart – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Stati Uniti d'America
 Lockhart – città della Contea di Covington, Alabama
 Lockhart – città della Contea di Union, Carolina del Sud
 Lockhart – census-designated place della Contea di Orange, Florida
 Lockhart – capoluogo della Contea di Caldwell, Texas

Personaggi immaginari 
 Tifa Lockhart – personaggio del videogioco Final Fantasy VII